Léopold d'Autriche est un nom porté par plusieurs souverains, seigneurs et personnalités européennes :
 Léopold II d'Autriche dit le Beau, (1050–1102), margrave d'Autriche,
 Léopold II d'Autriche, (1747–1792), empereur romain germanique, roi apostolique de Hongrie, roi de Bohême, archiduc souverain d'Autriche,
 Saint Léopold III, margrave d'Autriche (1102–1136), canonisé en 1485,
 Léopold III de Habsbourg, (1351–1386), duc d'Autriche,
 Léopold IV de Habsbourg, (1371–1411), duc d'Autriche antérieure,
 Léopold V d'Autriche (1157 - 1194), duc d'Autriche et de Styrie,
 Léopold V d'Autriche-Tyrol, duc de Tyrol et "évêque laïc" des diocèses de Passau et de Strasbourg,
 Léopold d'Autriche, fils illégitime de l'Empereur Maximilien Ier, évêque de Cordoue de 1541 à sa mort en 1557,
 Léopold Ier (empereur du Saint-Empire), (1640-1705) fut aussi archiduc d'Autriche,
 Léopold d'Autriche, (1823-1898), archiduc d'Autriche.